Ouderling - een kerkelijk ambt
 eerstgeborene
 Oudste (boek) - het tweede deel in de Erfgoed Cyclus door Christopher Paolini
 Oudste (rang) - positie van een jeugdig bemanningslid bij de toenmalige vleetvisserij